

Geografie

Brazilië
Carolina (Maranhão), een gemeente in de staat Maranhão

Colombia:
Carolina del Príncipe, een gemeente in het departement Antioquia

El Salvador:
Carolina (El Salvador), een gemeente in het departement San Miguel

Puerto Rico:
Carolina (Puerto Rico), een plaats op Puerto Rico
Carolina (gemeente), een gemeente in Puerto Rico

Suriname:
Carolina (Suriname), een plaats en ressort in Suriname
Carolina (rivier), een rivier in Suriname

Verenigde Staten:
Carolina (Alabama), een plaats in de staat Alabama
Carolina (provincie), een voormalige Britse koloniale provincie in Noord-Amerika

Zuid-Afrika:
Carolina (Zuid-Afrika); een plaats in de provincie Mpumalanga

Film en televisie
Carolina (1934); een Amerikaanse film uit 1934
Carolina (2003); een Amerikaanse film uit 2003

Overig
Carolina (voornaam); een vrouwelijke voornaam

Zie ook
North Carolina; een Amerikaanse staat
South Carolina; een Amerikaanse staat
Caroline (doorverwijspagina)